Никола́й Фёдорович Дми́триев:
 Дмитриев, Николай Фёдорович (1933—1948) — советский художник.
 Дмитриев, Николай Фёдорович (1953—2005) — русский поэт.